Filip Belgický, hrabě flanderský Belgický (24. března 1837 Laeken – 17. listopadu, 1905 Laeken) z koburské dynastie byl druhorozeným synem belgického krále Leopolda I. a jeho ženy Luisy Orleánské, dcery francouzského krále Ludvíka Filipa I.) Princ Filip byl bratrem krále Leopolda II. a otec Alberta I. Mimo jiné vlastnil panství Fulnek na Moravě.

Biografie 
14. prosince 1840 dostal titul hrabě Flanderský. V roce 1869 se stal následníkem belgického trůnu, když jediný syn jeho staršího bratra Leopolda II. ve svých deseti letech zemřel. Protože však byl Filip hluchý, vzdal se svých následnických práv ve prospěch svého staršího syna Baudouina. Po jeho předčasné smrti v roce 1891 přešlo následnictví trůnu na Filipova mladšího syna Alberta, který se po Filipově smrti stal belgickým králem.

V roce 1862 byla Filipovi nabídnuta řecká koruna; Filip odmítl ze stejných důvodů, z jakých se vzdal svých práv na belgický trůn. Podobně i v roce 1866, po abdikaci Alexandra Ioana Cuzy (rumunského knížete), odmítl nabídku stát se novým rumunským panovníkem. Tím se poté stal jeho švagr Karel.

Philip zemřel v Bruselu v roce 1905 a byl pohřben v kryptě kaple laekenského paláce. Jeho syn – princ Albert se stal králem Belgičanů v roce 1909 jako Albert I.

Rodina 
25. dubna 1867 si v Berlíně, vzal za ženu Marii Luisu Alexandru Hohenzollernskou (1845–1912), dceru knížete Karla Antonína Hohenzollernského. Pár měl pět dětí:

 1. Baudouin (3. 6. 1869 Brusel – 23. 1. 1891 tamtéž), podlehl chřipce během epidemie 1889–1892, svobodný a bezdětný
 2. Henrietta (30. 11. 1870 Brusel – 28. 3. 1948 Sierre)
 ⚭ 1896 Emanuel z Vendôme (18. 1. 1872 Merano – 1. 2. 1931 Cannes), vévoda z Vendôme
 3. Josefína Marie (30. 11. 1870 Brusel – 18. 1. 1871)
 4. Josefína Karolína (18. 10. 1872 Brusel – 6. 1. 1958 Namur) ⚭ 1894 Karel Anton Hohenzollern (1. září 1868 – 21. února 1919)
 ⚭ 1894 Karel Anton Hohenzollern (1. 9. 1868 Sigmaringen – 21. 2. 1919 Andernach)
 5. Albert I. (8. 4. 1875 Brusel – 17. 2. 1934 Marche-les-Dames) belgický král od roku 1909 až do své smrti, zahynul tragicky při horolezectví
 ⚭ 1900 Alžběta Gabriela Bavorská (25. 7. 1876 Possenhofen – 23. 11. 1965 Brusel)

Tituly a vyznamenání 
 24. březen 1837 – 16. prosinec 1840: Jeho královská výsost Princ Filip Belgický
 16. prosinec 1840 – 17. listopad 1905: Jeho královská výsost Princ Filip Belgický, hrabě flanderský

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1837
Úmrtí v roce 1905
Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Muži
Belgičtí princové
Narození 24. března
Úmrtí 17. listopadu
Narození v Bruselu